Poniżej znajdują się pełne klasyfikacje poszczególnych konkurencji w Pucharze Świata w biathlonie 2010/2011.

Mężczyźni

Klasyfikacja generalna

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafety

Kobiety

Klasyfikacja generalna

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafety

Sztafety mieszane

Przypisy 

!